Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Julien Laïrle
Rémy Ladauge

La saison

Transferts

Effectif 2018-2019

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement de la saison régulière 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes, sources et références

Liens externes 
 

2018-2019
Soyaux